Goryeo o Koryo – antico regno coreano
 Kōryō – città della prefettura di Nara (Giappone)
 Koryo – circoscrizione del distretto di Rorya (Tanzania)